Біллунн — місто в Данії.
 Біллунн (муніципалітет) — муніципалітет в Данії.
 Біллунн (аеропорт) — другий за розміром аеропорт Данії.
 Леголенд Біллунн Ресорт — леголенд біля штаб-квартири The Lego Group у місті Біллунн.